Der er flere stadioner ved navn Olympiastadion:
 Olympiastadion (Berlin)
 Olympiastadion (Helsingborg)
 Olympiastadion (Helsinki)
 Olympiastadion (München)
 Olympiastadion (Stockholm)

Se også 
 Olympia
 Olympisk stadion
 Stadio Olimpico